Le nom Lassen peut désigner :
le pic Lassen, volcan d'Amérique du Nord ;
le Parc national volcanique de Lassen ;
le Comté de Lassen ;
 Lena Lassen, un personnage de la série télévisée Medicopter ;
Forêt nationale de Lassen, une forêt fédérale protégée de Californie.

Patronymes 
Lassen est un patronyme danois signifiant "fils de Lars" (forme nordique de Laurent), et donc très proche du patronyme plus répandu .  Il peut faire référence à :

 Eduard Lassen (1830-1904), chef d'orchestre et compositeur belge d'origine danoise.
 Peter Lassen (1800-1859), forgeron, prospecteur, franc-maçon et rancher dano-américain.
 Peter Lassen (1966-), joueur de football danois.
 Stefan Lassen (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace danois.
 Hans Lassen Martensen (1808-1884), prédicateur et un théologien luthérien danois.
 Teitur, de son vrai nom Teitur Lassen, un chanteur et compositeur de pop et de rock féroïen.

Homonymie de patronyme danois